Knight Rider steht für:
 Knight Rider, US-amerikanische Fernsehserie (1982–1986)
 deren Ableger:
 Knight Rider 2000, Fernsehfilm (1991)
 Team Knight Rider, US-amerikanische Serie (1997)
 Knight Rider – K.I.T.T. in Gefahr!, US-amerikanischer Fernsehfilm (2008)
 Knight Rider (2008), US-amerikanische Serie (2008)
 Knight Rider (Computerspiel), Rennsimulation von 1988

einen Film:
 Knight Rider 2010, Fernsehfilm (1994)